Osoby o tym nazwisku:
 Beatrice Masini – włoska pisarka i tłumaczka
 Cristoforo Masini – włoski dyplomata
 Massimo Masini – włoski koszykarz